Турка — фамилия и название населённых пунктов и рек:

Персоналии 
 Турка, Инара (род. 1942) — советский и латвийский биолог и агрохимик.

Россия 
 Турка — село в Прибайкальском районе Бурятии.
 Турка — посёлок в Кунгурском районе Пермского края.

 Верх-Турка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.

Украина 
 Турка — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Турка — город в Самборском районе Львовской области.

Реки 
 Турка — река в Восточной Сибири, впадает в Байкал
 Турка (река, бассейн Охотского моря)
 Турка (приток Ирени)
 Турка (приток Нижней Тунгуски)
  — река бассейна Прута

Другое 
 Турка — посуда для приготовления кофе по-турецки.

См. также 
 Турка Первая
Турка Вторая